Sušak je lahko:
 Sušak, naselje v Občini Ilirska Bistrica, Slovenija
 Sušak, predel mesta Reke, Hrvaška